A magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzése 2017. november 14-én, Budapesten, a Groupama Arénában, az ellenfél Costa Rica válogatottja. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 923. hivatalos mérkőzése és a két válogatott egymás elleni 1. összecsapása. A mérkőzést 1–0-ra a magyarok nyerték meg.

A mérkőzés

Az összeállítások

A mérkőzés statisztikái

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Costa Rica-i labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2017-ben